Abertura kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Abertura (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Abertura (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar